Carlo di Valois (1270-1325), figlio di Filippo III di Francia e duca di Valois;
Carlo II d'Orléans (1522-1545), figlio di Francesco I di Francia;
Carlo di Valois (1297-1346), figlio di Carlo di Valois e conte d'Alençon;
Carlo di Valois (1362-1382), figlio di Giovanni, duca di Berry e nipote di Giovanni II di Francia;
Carlo di Valois (1372-1373), figlio di Filippo II di Borgogna e nipote di Giovanni II di Francia; 
Carlo, duca d'Orléans (1394-1465) figlio di Giovanni di Borgogna e nipote di Carlo V di Francia, padre di Luigi XII di Francia;
Carlo di Valois (1446-1472), duca di Berry, duca di Normandia e duca di Guienna, fratello di Luigi XI di Francia;
Carlo di Valois-Angoulême (1459-1496), figlio di Giovanni di Valois-Orléans e padre di Francesco I di Francia;
Carlo di Valois (1386), figlio di Carlo VI di Francia;
Carlo di Valois (1392-1401), figlio di Carlo VI di Francia;
Carlo di Valois (1446-1472), figlio di Carlo VII di Francia;
Carlo Orlando (1492-1495), figlio di Carlo VIII di Francia;
Carlo (1496) figlio di Carlo VIII di Francia.

Carlo è anche il nome di alcuni re di Francia della dinastia Valois:
Carlo V di Valois (1337-1380) re di Francia, figlio di Giovanni II di Francia;
Carlo VI di Valois (1368-1422), re di Francia figlio di Carlo V di Francia;
Carlo VII di Francia (1403-1461), figlio di Carlo VI di Francia;
Carlo VIII di Francia (1470-1498) figlio di Luigi XI di Francia;
Carlo Massimiliano di Valois (1550-1574), figlio di Enrico II di Francia e di Caterina de Medici e re di Francia col nome di Carlo IX.